4. Светско првенство у рукомету за жене одржано је у Холандији од 11. децембра до 19. децембра 1971. године. 

Учествовало је 9 репрезентација подељених на 3 групе
А, Б, Ц, са по три екипе. У групама се играло свако са сваким.

Трећепласиране екипе су формирале нову групу у којој се играло за пласман од 7 до 9 места. 

Две првопласиране екипе из група у предтакмичењу формирале су две полуфиналне групе I i II са по три екипе. Групе су формиране тако да су групу I сачињавале екипе првопласираних из група А и Ц, и другопласирани из групе Б, а групу II првопласирани из групе Б и другопласирани из група А и Ц.

Трећепласирани су играли за пето, другопласирани за треће, а прволасирани финалну утакмицу за прво место.

Резултати

Предтакмичење

Група А

Табела групе А 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови

Група Б

Табела групе Б

Група Ц

Табела групе Ц

Полуфинале

Група I

Табела групе I

Група II

Табела групе II

Утакмице за пласман 
 Група од 7/9 места

 Табела од 7/9 места

Финални мечеви

Коначан пласман

Победничка екипа 
 Hannelore Burrosch, Hannelore Zober, Petra Kahnt, Waltraud Kretzschmaher, Maria Winkler, Adelgeid Dobrunz, Barb Heinz, Brigite Lück, Edelgard Rothe, Bärbel Braun, Bärbel Helbig, Bärbel Stärke, Renate Breuer, Kristina Hochmuth, Liane Michaelis

Тренери: Ханс Бекер, Хари Бекер

Види још 
 Светско првенство у рукомету за жене

Спољашње везе 
 www.ihf.info - SP 1971

Светско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Холандији
Рукомет у 1971.